Sven Wijkman kan syfta på bland andra:

 Sven Caspersson Wijkman (1754–1839), svensk biskop och politiker
 Sven Wijkman (1884–1949), svensk militär, politiker och journalist